Suore di Nostra Signora del Buon Soccorso, di Lione - congregazione religiosa di diritto pontificio
 Suore di Nostra Signora del Buon Soccorso, di Troyes - congregazione religiosa di diritto pontificio
 Suore francescane di Nostra Signora del Buon Soccorso - congregazione religiosa di diritto pontificio
 Suore del Buon Soccorso di Nostra Signora Ausiliatrice - congregazione religiosa di diritto pontificio
 Suore di carità di Nostra Signora del Buono e Perpetuo Soccorso - congregazione religiosa di diritto pontificio